12 км (12-й кіломе́тр; Двана́дцятий кіломе́тр) — мітка відліку відстані в кілометрах на лінійних об'єктах.

12 км — зупинний пункт Грузинської залізниці, код ЄМР 574812

12 км — селище, Переволоцький район, Оренбурзька область

12 км — зупинний пункт Донецької дирекції Донецької залізниці, код ЄМР 480282
 12 км — зупинний пункт Луганської дирекції Донецької залізниці, код ЄМР 500043
 12 км — зупинний пункт Південної залізниці, код ЄМР 425552
 12 км — закритий роз'їзд Придніпровської залізниці, код ЄМР 475424 (досі не виключений з Тарифного керівництва № 4)
 12 км — роз'їзд Одеської залізниці, код ЄМР 400540

Див. також 
 12
 Список залізничних станцій і роз'їздів України (1)